Skelton ist der Familienname folgender Personen:

 Carol Skelton (* 1945), kanadische Politikerin
 Charles Skelton (1806–1879), US-amerikanischer Politiker
 Eddie Skelton, US-amerikanischer Country-Sänger und Rockabilly
 Ike Skelton (1931–2013), US-amerikanischer Politiker
 John Skelton (~1460–1529), englischer Schriftsteller
 Kenneth Skelton (1918–2003), britischer anglikanischer Theologe und Bischof von Matabeleland und Bischof von Lichfield
 Matt Skelton (* 1967), britischer Boxer
 Matthew Skelton (* 1971), britischer Autor
 Nick Skelton (* 1957), britischer Springreiter
 Oscar Douglas Skelton (1878–1941), kanadischer Historiker an der Queen's University im kanadischen Kingston
 Paul H. Skelton (* 1948), südafrikanischer Ichthyologe
 Red Skelton (1913–1997), US-amerikanischer Komiker, Schauspieler und Sänger
 Reginald Skelton (1872–1965), britischer Ingenieur und Polarforscher
 Robert Skelton (1903–1977), US-amerikanischer Schwimmer
 Stuart Skelton (* 1968), australischer Opernsänger in der Stimmlage Tenor (Heldentenor)
 Tim Skelton (* 1958), britischer Autor
 Will Skelton (* 1992), australischer Rugby-Union-Spieler

Skelton heißen die Orte
 Skelton in der Grafschaft Cumberland
 Skelton (Illinois) im Logan County, Illinois, Vereinigte Staaten
 Skelton (Indiana) in den Vereinigten Staaten

Sonstiges:
 Skelton-Eisfälle, Gletscherbruch im Viktorialand, Antarktika
 Skelton-Firnfeld, Firnfeld im Viktorialand, Antarktika
 Skelton-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Skelton Inlet, Bucht an der Hillary-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Skelton Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller